Off Limits (engl. für „Zutritt verboten“) steht für:

 Off Limits, Originaltitel von Eintritt verboten (1952), US-amerikanischer Film von George Marshall 
 Off Limits – Verboten, italienischer Mondo-Film von Antonio Climati und Mario Morra (1983) 
 Off Limits, Originaltitel von Saigon – Der Tod kennt kein Gesetz, US-amerikanischer Film von Christopher Crowe (1988)
 Off Limits – Wir sind das Gesetz (Gardiens de l’ordre), französischer Film von Nicolas Boukhrief (2010)